Camila Fernanda Ríos Venegas es un personaje ficticio de la serie chilena Los Venegas de Televisión Nacional de Chile, Es interpretado por Carolina Arredondo.

Información del personaje 
Nació en Santiago de Chile en el año 1992, estudió en el Liceo Javiera Carrera fue una excelente alumna hasta llegar a la secundaria, donde se revolucionó.

Sus padres son Paola Venegas y Gonzalo Ríos, es nieta de los protagonistas (Guillermo Venegas) y (Silvia Maturana)

En el 2010 su madre (Paola Venegas) se va a trabajar a España como enfermera , ella queda afectada, luego esta queda con depresión, pero llega su abuela a vivir con el (Asucena Lagos) quien no la deja tranquila, es un pilar para su padre (Gonzalo Ríos), quién lo ama por sus locuras
.

Véase también 
 Los Venegas

Personajes de Los Venegas